Софія Ягелонка — донька Казимира IV та Елізабет Габсбург
 Софія Ягелонка — донька Сигізмунда І Старого та Бони Сфорци

Ягеллони